«Ужин» () — французский историко-биографический фильм Эдуара Молинаро по  , с Клодом Брассёром и Клодом Ришем в главных ролях. Фильм был номинирован на четыре Сезара, и получил два из них.

Сюжет 
Париж, 6 июля 1815 года. Франция на пороге выбора. Наполеон потерпел поражение при Ватерлоо, Сто дней оканчиваются, на Париж наступают иностранные войска, страна погружается в безвластие. Талейран приглашает на ужин в свой особняк министра полиции Жозефа Фуше, чтобы обсудить будущее и выбрать новый путь для страны. Начинается долгая словесная перепалка между двумя мужчинами, перемежаемая воспоминаниями, демонстрацией компромата друг на друга, и попытками разделить власть и портфели в будущем правительстве. Талейран пытается убедить Фуше, в необходимости возвращения к монархии и предлагает присягнуть Людовику XVIII, приведя его на трон. Фуше опасается мщения, если Людовик XVIII взойдёт на трон, так как Фуше некогда проголосовал за обезглавливание его брата, Людовика XVI. Фуше предлагает привести к власти во Франции Наполеона II, Луи Филиппа Орлеанского, или вернуться к демократической республике, в то время как Талейран остаётся на своей позиции и всеми способами пытается перетянуть Фуше на свою сторону. Ожесточённый спор приводит к напоминаниям о преступлениях, которые совершили оба, в прошлом находясь у власти.

В ролях

Ляпы 
Несмотря на точность в изображении исторических фактов и цитируемых данных, было сделано несколько ошибок:
 Во время предполагаемого ужина (в 1815 году), Фуше называет Наполеона II «L’Aiglon» (Орлёнок) в то время, когда это прозвище было дано Наполеону II Виктором Гюго в 1852 году (через 37 лет после событий, показанных в фильме, и через 20 лет после смерти Наполеона II).
 Фуше говорит, что у Наполеона было две сестры, хотя их было три. Полина, Каролина и Элиза.
 Талейран заявляет, что голосование в Ассамблее о смерти Людовика XVI проводилось 16 января 1793 года. На самом деле оно состоялось на день раньше, 15 января.
 Фильм показывает Талейрана с искалеченной левой ногой (на стуле, который дал ему Фуше) в то время как на сохранившихся гравюрах всегда видно, что искалечена правая нога.
 Многие известные цитаты Талейрана, которые были произнесены им на протяжении всей своей жизни, были процитированы в течение этого одного ужина.
 Сама сцена ужина является полным вымыслом с исторической точки зрения - т.к. в июле 1815 года Талейрана не было в Париже: он находился в Вене на Венском конгрессе, где представлял интересы династии Бурбонов.

Примечания 

Фильмы Франции 1992 года
Исторические фильмы о XIX веке
Фильмы Canal+
Фильмы France 2 Cinéma